Bhend  est un patronyme porté notamment par :

  (1931-), joueur d'échecs suisse ; 
 Eveline Bhend (1981-), skieuse acrobatique suisse spécialisée dans les épreuves de slopestyle ;
  (1942-), graphiste et illustratrice suisse de livres scolaires et jeunesse ;
 Samuel Bhend (1943-2021), personnalité politique bernoise.